

Pessoas
Ila Borders

Localidades

Ila (Geórgia)

Ila (Nigéria)

Outros
ILA

Desambiguação
Desambiguações de topônimos